Carole Graebner – tennista e dirigente sportiva statunitense, moglie di Clark
Clark Graebner – ex tennista statunitense
Fritz Graebner – etnologo tedesco
Karl Otto Graebner – botanico tedesco